Kono ist die Bezeichnung für:

 Kono (Distrikt), Distrikt in Sierra Leone
 Kono (Volk), in Sierra Leone
 Kono (Sprache), die in Sierra Leone vom Volk der Kono gesprochen wird
 Kono (Bikekneno), ein Dorf im indonesischen Desa Bikekneno (Distrikt Südmolo) in Westtimor
 Kono (Brettspiel)

Kono ist der Familienname folgender Personen:

 Teruo Kono (1934–2000), japanischer Wadō-Ryū-Karate-Großmeister
 Thomas Kono (1930–2016), US-amerikanischer Gewichtheber

Siehe auch:

 Kōno
 Konno
 Konow
 Conow